Pohuwato ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Gorontalo. Hier leben 128.771 Einwohner (2010).

Geographie 
Pohuwato hat eine Fläche von 4.244,31 km². Hauptstadt ist Marisa.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Pohuwato setzt sich aus 13 administrativen Distrikten (Kecamatan), drei Kelurahan und 79 Dörfern (Desa) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Kabupaten in Gorontalo
Geographie (Sulawesi)